Râul Cărbunele se poate referi la:

 Cărbunele - afluent al râului Lotru
 Cărbunele - afluent al râului Cerna
 Râul Cărbunele, Nemțișor

 Râul Cărbunele Negru

Vezi și 
 Râul Cărbunari (dezambiguizare)

 Cărbune (dezambiguizare)

Toponime românești